Хризомиаз (Chrysomyiasis) — злокачественный миаз, вызванный паразитированием Chrysomyia (Pycnosoma) bezziana.

Этиология 
Chrysomyia bezziana (сем. Calliphoridae, отр. Diptera) распространена  в Азии, тропической Африке, Индии, Папуа-Новой Гвинее и вызывает злокачественный облигатный миаз. 

Помимо человека, Chrysomyia bezziana вызывает миазы у домашнего скота.

Эти мухи могут заносить на раны болезнетворных микробов.

Другие виды рода, Chrysomya megacephala,  Chrysomya albiceps, Chrysomya rufifacies также могут вызывать миаз.

Клиническая картина 
Личинки C. bezziana вызывают облигатный миаз. Заражение обычно в тропических странах, особенно в Индии. Личинки обычно локализуются в полости носа (в 81% случаев, см. назальный миаз), уха (в 11%, см. отомиаз), в ранах (5%), лица (1%) (см. Кожный миаз), дёснах, нёбе и серозных полостях (1%, см. оральный миаз). Мочеполовая локализация редка, и ей способствуют гинекологические болезни.

Личинки могут вызывать уринарный и вагинальный миаз, миаз перигенитальной области.

Известны случаи офтальмомиаза, вызванного Chrysomyia bezziana.

Личинки могут паразитировать в полости среднего уха в количестве 45 шт.

Инвазии способствуют тяжёлые заболевания, например язвы кожи при филяриатозах, кожные болезни. В коже личинки могут разрушать ткани, влиять на более глубокие структуры, в том числе поперечнополосатые мышцы, и даже кости, вызывая серьёзные разрушения этих тканей. 

При кожной локализации, которой способствует рана, поражённое место опухает, возникают язвы, из которых могут выползать многочисленные белые личинки, выделяется кровь и гной.

Лечение 
Лечение заключается в удалении личинок, промывке раны, приёме антибиотиков.

См. также 
 Энтомозы

Примечания 

Миазы